Le Collège radio télévision de Québec (CRTQ), aussi nommé l'École nationale de radio, est un établissement d’enseignement collégial privé, situé dans la ville de Québec au Canada. Il se spécialise dans la formation d'animateurs et animatrices pour la radio et la télévision. L'approche pédagogique est fondée sur la pratique et c'est pourquoi la plupart des professeurs qui y enseignent sont des artisans œuvrant actuellement dans le monde de la radio.  Le CRTQ est situé dans le même édifice que le Collège Bart.  Il a été fondé en 1989 et a été dirigé par Christian Lavoie de 1992 à son décès en août 2014. Alain Dufresne a pris la direction depuis.

Professeurs 
Ces personnes enseignent ou ont enseigné au CRTQ.

Anciens étudiants (dans les principaux marchés)

Lien externe 
 Site officiel du Collège radio télévision de Québec (CRTQ).

B
Établissement d'enseignement collégial privé subventionné au Québec